Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2019/20 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2019/20 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Le Cavalier Differdange mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten für die zweite Mannschaft von Gambit Bonnevoie 20 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 125 Spieler zum Einsatz, von denen neun keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Serge Brittner (Echternach) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. Claude Hoegener (The Smashing Pawns Bieles) erreichte 6 Punkte aus 7 Partien, Michael Schwerteck (Bonnevoie) 5,5 Punkte aus 6 Partien. Mit Vitaly Kunin, François Godart, Carl-Christian Buhr, Ólafur Ísberg Hannesson, Petar Genow, Ljubka Genowa (alle Bonnevoie), Andrij Sumez, Thorsten Michael Haub, Michael Hammes, Gerd Gnichtel (alle Echternach), Rick Frischmann und Simon Commercon (beide The Smashing Pawns Bieles) erreichten zwölf Spieler 100 %, von diesen spielte Godart drei Partien, Gnichtel zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2019; ALG = Algerien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange

Luxembourg 1915

The Smashing Pawns Bieles

Cercle d'échecs Dudelange

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Schachclub Nordstad

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Zwei Spieler von Gambit Bonnevoie kamen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ihre Ergebnisse werden getrennt für beide Mannschaften gelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2019
Schach 2020
Wikipedia:Liste